

Бобрівка — річка на Житомирщині (Житомирський та Пулинський район)
 Бобрівка — річка на Івано-Франківщині
 Бобрівка — село у Харківському районі Харківської області

Бобрівка () — село, гміна Ляшки, Ярославський повіт, Підкарпатське воєводство
 Бобрівка  — село в гміні Черемсі Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Бобрівка — частина села Барича в гміні Домарадзі Березівського повіту Підкарпатського воєводства